Football é um vocábulo anglófono que consiste na junção do prefixo foot, pé em inglês, com o sufixo ball, bola em inglês. Esse vocábulo foi "aportuguesado" do inglês como futebol (fute: pé; bol: bola). Ele pode referir-se aos seguintes conceitos: 

 Futebol - Também conhecido como assotion football ou soccer, o qual é fundamentalmente practicado como os pés.
 Rugby - Um tipo de futebol mais violento practicado com as mãos e os pés no Reino Unido.
 Futebol americano - Uma variação do rugby também practicado com as mãos e os pés, entretanto nos Estados Unidos da América.